San Đusto ima više značenja:
 San Đusto (Livorno)
 San Đusto (Mačerata)
 San Đusto (Padova)
 San Đusto (Sijena)
 San Đusto (Torino)